As Horas pode se referir a:

 As Horas (livro), romance de 1998 do escritor americano Michael Cunningham, vencedor do Prêmio Pullitzer
 As Horas (filme), filme anglo-americano de 2002 baseado no livro homônimo, dirigido por Stephen Daldry, com as atrizes Nicole Kidman, Meryl Streep e Julianne Moore

Desambiguação